Clark Peak steht für folgende Berge:

in den Vereinigten Staaten:
 Clark Peak (Alaska)
 Clark Peak (Arizona)
 Clark Peak (Elk Range), Colorado
 Clark Peak (Medicine Bow Mountains), Colorado
 Clark Peak (Kalifornien)
 Clark Peak (New Mexico)
 Clark Peak (Washington)

in anderen Ländern:
 Clark Peak (Antarktika) im Marie-Byrd-Land
 Clark Peak (British Columbia), Kanada
 Clark Peak (Neuseeland)

Siehe auch:
 Clarks Peak